Oschin ist der Name von

 dem Stammvater der Hethumiden
 Oschin von Armenien (1282–1320), von 1307 bis 1320 König des Armenischen Königreichs von Kilikien
 Oschin von Korykos († 1329), von 1320 bis 1329 Regent des Armenischen Königreichs von Kilikien